Amerikai Egyesült Államok
 Garner (Arkansas)
 Garner (Észak-Karolina)
 Garner (Iowa)
 Garner (Missouri)